

Persone 
Antonio Gramsci (1891-1937) – politico e filosofo italiano
Mario Gramsci (1893-1945) – militare italiano
Antonio Gramsci (1965) – musicista italo-russo

Altro 
Gramsci – nome italianizzato di Gramsh, città albanese 
Gramsci – può riferirsi alla Brigata Gramsci